Inman kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Inman (Kansas)
Inman (Nebraska)
Inman (South Carolina)
Inman (Virginia)